А́пельт () — немецкая фамилия:
 Апельт, Фридель (1902—2001) — немецкая коммунистка
 Апельт, Фриц (1893—1972) — немецкий коммунист
 Апельт, Эрнст Фридрих (1812—1859) — немецкий философ